Jean Messagier, peintre (1920-1999)
 Marcelle Messagier, céramiste
 Matthieu Messagier, poète (1949-2021)
 Simon Messagier, peintre, graveur et céramiste (1958-2019)
 Thomas Messagier

Homonymie de patronyme